Bielsteinklippe ist der Name folgender zwei Harzklippen:

 Bielsteinklippe (Blankenburg)
 Bielsteinklippe (Wernigerode)